Dazi peut désigner :
 le Xian de Dagzê en Hanyu pinyin ;

Patronyme 

 Slimane Dazi (1960-), est un acteur français.
Patronyme algérien